Unfriend ist der Titel folgender Filme:

 Unfriend (2014) von Regisseur Joselito Altarejos
 Unfriend (2016) von Regisseur Simon Verhoeven

Siehe auch:
 Unfriended von Regisseur Levan Gabriadze